Hrvatsko-slovenska liga bila je nogometna liga formirana nakon razdruživanja hrvatskih i slovenskih klubova u dotadašnjem Jugoslavenskom nogometnom savezu (JNS).

Povijest  
Na sjednici Hrvatske sportske sloge održanoj 15. lipnja 1939. u Zagrebu, odlučeno je da se osnova liga hrvatskih klubova. Liga se sastojala od devet hrvatskih i jednog slovenskog kluba. Varaždinska Slavija je morala odigrati kvalifikacijske utakmice s Građanskim iz Bjelovara.

Tablica i rezultati  

Varaždin, 13. kolovoza 1939.:

Slavija (Varaždin) – Građanski (Bjelovar) 5:1

Bjelovar, 20. kolovoza 1939.:

Građanski (Bjelovar) – Slavija (Varaždin) 2:3

Ligaško natjecanje je započelo 27. kolovoza 1939., a završeno 28. travnja 1940.

 Nakon odigranog prvenstva, tri prvoplasirana kluba iz Hrvatsko-slovenske lige – Građanski (Zagreb), HAŠK (Zagreb) i Hajduk (Split) – s tri prvoplasirana kluba iz Srpske lige – BSK (Beograd), Jugoslavija (Beograd) i Slavija (Sarajevo) oformili ligu državnog prvenstva. 

 Državno prvenstvo započelo je 2. svibnja, a dovršeno je 17. lipnja 1940. Prvak države postao je Građanski iz Zagreba.

Izvori

Vanjske poveznice 
1939-40 HRV-SLO
1939-40 HRV-SLO
1939-40 0 HRV-SLO